Zebra může být:

 zebra – lichokopytné zvíře
 zebra stepní (též bezhřívá, Selousova)
 zebra Burchellova
 zebra Chapmanova
 zebra kvaga
 zebra horská
 zebra Grévyho

 zebra – přechod pro chodce
 zebra – typ logické úlohy, známý též jako Einsteinova hádanka
 
 Zebra (automobilka) – nejmenší česká automobilka
 

ve spojeních
 Matka zebra
 biozebra – česká národní značka pro biopotraviny

Podobné výrazy 
 Zebrahead
 zebrawood
 žebra
 zebřička

Externí odkazy